Joyce kan syfta på följande:

 Joyce, ett namn som används som efternamn och som förnamn för både män och kvinnor
 Joyce, Louisiana, ort i USA
 Lake Joyce, en sjö i Antarktis